Назр Тахиру Мохаммед (; родился 5 сентября 1977 года в Чикаго, штат Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Оклахома-Сити Тандер». До этого он также выступал за такие команды, как «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Атланта Хокс», «Нью-Йорк Никс», «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Бобкэтс» и «Чикаго Буллз». Играет на позиции центрового.

Биография 
Мохаммед был выбран на драфте НБА 1998 года под общим 29-м номером клубом «Юта Джаз», который обменял его в «Филадельфию Севенти Сиксерс» на право выбора в первом раунде драфта в следующем году. В «Филадельфии» Назр провел 2,5 сезона и в середине 2004 года был обменян в «Атланту Хокс». В составе «Сан-Антонио Спёрс» стал чемпионом НБА в сезоне 2004/2005 годов.

27 июля 2012 года Назр подписал контракт с «Чикаго Буллз» на сумму 3,75 миллиона долларов. 11 июля 2013 года он продлил контракт с «Буллз», а 22 сентября чикагский клуб вновь продлил с ним контракт.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Profile of Mohammed prior to his entering the NBA
 Статистика выступлений в НБА на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Чикаго Буллз»